Името Главан носят три български села:

 Главан (Област Силистра)
 Главан (Област Стара Загора)
 Главан (Украйна)